Андрей Алексеевич Титов: Титов, Андрей Алексеевич (1905—1981) — Герой Советского Союза.
 Титов, Андрей Алексеевич (род. 1996) — российский футболист.